Irma Lair est une des cinq héroïnes de la série de BD et bibliothèque rose W.I.T.C.H. ainsi que du dessin animé du même nom.

Histoire 

Irma Lair, jeune collégienne de 13 ans en classe de cinquième, est dans la même classe qu'Hay Lin (sa meilleure amie) et Taranee Cook. Dans la série, un peu après l'arrivée à son collège de Will, Irma a été une des seules à l'accueillir réellement, allant jusqu'à l'appeler ''Mon petit lapin rose'' (surnom donné par la maman de Will) contrairement à Cornélia qui avait du mal à lui faire confiance. Elle est châtain aux yeux bleus. Elle vit avec sa belle-mère, Anna, (sa mère étant décédée), son père Tom, officier de police, son petit frère Christopher et sa tortue Laitue. Son petit frère et elle-même entretiennent une relation qui est tendue par moments mais jamais durable compte tenu de l'amour fraternel que tous deux se portent. Elle a parfois également quelques problèmes avec son père, qui lui reproche d'être distante et de ne pas tout révéler à sa famille, mais sans réelle gravité. Elle a un sens de l'humour assez fort, ce qui n'est pas sans agacer Cornelia : c'est la ''rigolote'' du groupe. Irma a plutôt un fort caractère, elle ne supporte pas qu'on lui marche sur les pieds. Elle attire l'attention de Martin, un garçon plutôt insignifiant style ''loser'' qu'elle rejette perpétuellement et qui l'appelle "Princesse". Elle sortira rapidement avec un garçon, Stephan, et lui confiera sa vie de magicienne.

Pouvoirs 
 Irma possède des facultés d'hydrokinésie : elle peut produire de l'eau, la contrôler et lui donner des formes particulières par une simple pensée.
 Elle a un pouvoir faible d'influence sur les décisions des autres ; par exemple, les professeurs l'interrogent si et seulement si elle connait bien sa leçon. Ce pouvoir fonctionne de manière inconsciente, mais il est mis en avant dans la série où elle s'en sert consciemment.
 Elle possède également le pouvoir de transformer ce qu'elle veut en n'importe quoi (ex : elle veut que Martin disparaisse alors il devient invisible ou quand Andrew Hornby a voulu l'embrasser, elle l'a transformé en crapaud),
 Elle a le pouvoir d'hydromancie : elle a des visions dans l'eau. 
 Dans le dessin animé, on apprend aussi qu'elle peut changer de couleur un vêtement même si c'est un pouvoir qu'elle utilise rarement. Elle peut aussi changer d'apparence. 
 Comme ses quatre amies gardiennes, elle peut pour le combat prendre l'apparence d'une fée, c'est-à-dire l'apparence qu'elle aurait âgée de quelques années de plus, avec une ligne parfaite, et dotée d'ailes de papillon.

Personnage de W.I.T.C.H.
Magicien ou sorcier de fiction
Élève de fiction
Hydrokinésiste de fiction

pl:W.I.T.C.H.#Bohaterowie